Toselli ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Toselli (c.1765–1826/27), italienischer Maler
 Cristopher Toselli (* 1988), chilenischer Fußballtorhüter
 Enrico Toselli (1883–1926), italienischer Komponist und Pianist